

Cinema 
L'amore che ho sognato (La Vie en rose) – film del 1948 diretto da Jean Faurez
La Vie en rose (La Môme) – film del 2007 diretto da Olivier Dahan

Musica 
La Vie en rose – canzone di Édith Piaf del 1945
La Vie en rose – album di Bobby Solo del 1966
La Vie en rose – album dei D'erlanger del 1989
 La Vie en rose – raccolta di Édith Piaf del 1999
La Vie en rose – album di In-Grid del 2004
La Vie en Rose – brano musicale delle Iz One del 2018